Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços — no Brasil, onde o órgão já foi denominado simplesmente Ministério do Comércio

Portugal
Ministério do Comércio (Portugal) — antigo órgão governamental
Ministério do Comércio Externo (Portugal) — antigo órgão governamental
Ministério do Comércio Interno (Portugal) — antigo órgão governamental

Desambiguações de política